Ki-67 bezeichnet:

 Ein Japanisches Militärflugzeug, siehe Mitsubishi Ki-67
 Ein Protein, siehe Ki-67 (Protein)

Abkürzung